Сезон НХЛ 1919/20 года стал 3-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Оттава Сенаторз».

События
 2 декабря 1919 года Элф Смит был уволен с поста старшего тренера «Оттавы». Его место занял Пит Грин.
 7 января 1920 года — Джо Мэлоун снова стал лидером в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб (59). Он обошёл Сая Деннени из «Оттавы».
 21 февраля 1920 года на матче «Торонто» — «Оттава» присутствовало 8500 зрителей — новый рекорд НХЛ.

Регулярный сезон

Обзор 
После сезона 1918-19 гг финансовое положение команд НХЛ стало понемногу стабилизироваться. В лигу наконец-то влились «Квебек Буллдогс», забравшие своих хоккеистов, которые были отданы в аренду в другие команды. В числе вернувшихся в Квебек оказался и Джо Мэлоун, лучший снайпер первого чемпионата лиги (1917-18 гг).

В 1919-20 гг Мэлоун подтвердил своё мастерство, забив 39 шайб, однако «Буллдогс» уверенно заняли последнее место с показателями +4-20. 31 января 1920 года он установил рекорд НХЛ забив семь голов в одном матче (Квебек — Торонто 10:6).

Чемпионат опять прошёл в два круга, с отдельным набором очков. Лучшими в обоих кругах стали «Оттава Сенаторз», имевшие в своём составе таких «звёзд» как Фрэнк Найбор, Сай Деннени, Джек Дарра, Панч Бродбент и вратарь Клинт Бенедикт. Последний пропускал в среднем по 2.67 шайбы за игру и одержал 19 побед, из них пять с «сухим» счетом.

«Оттава» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретилась с «Сиэтл Метрополитенс» из Тихоокеанской Канадской Хоккейной Ассоциации.

Небольшие изменения произошли в «Торонто». Руководство клуба, огорченное неудачами команды в предыдущем сезоне, устроило небольшую перестройку, сменив даже имя команды на «Сент Патрикс». В клуб также пришёл Калли Уилсон, которому было запрещено играть в Тихоокеанской Ассоциации, после того как годом ранее он сломал в драке челюсть игроку из «Ванкувера» Мики МакКэю. Уилсон не изменил себе — в сезоне НХЛ он набрал 79 минут штрафа.

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф

Сетка плей-офф

Обзор 
Впервые с 1911 года Кубок Стэнли достался «Оттаве Сенаторс», обыгравших чемпионов Хоккейной Ассоциации Тихоокеанского Побережья «Сиэтл Метц», которые в свою очередь, до этого, победили в финале плей-оффа своей лиги «Ванкувер» по сумме двух игр 7-3. Из-за сильной оттепели в Оттаве, последние два матча были проведены на искусственном льду в Торонто.

Хоккеистам «Оттавы» пришлось согласиться играть в белой форме, вместо обычной красно-бело-чёрной, так как цвета «Сиэтла» были практически такими же красно-бело-зеленые.

Одним из лучших у «Сенаторс» в серии был Джэк Дарраг, забросивший победную шайбу в первом матче и также сделавший «хет-трик» в решающем, пятом поединке. Пит Грин стал вторым тренером-новичком, выигравшим Кубок. До него в 1918 году это сделал Дик Кэрролл из «Торонто».

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Состав победителей Кубка Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
1919 год в хоккее
1920 год в хоккее